Rewa (district), een district in de Indiase staat Madhya Pradesh
 Rewa (stad), een stad in de Indiase staat Madhya Pradesh
 Rewa (Fiji), een provincie van Fiji
 Rewa (Pommeren), een dorp in Polen